Ролен () — французская фамилия:

 Ролен, Николя (1376—1462) — бургундский канцлер.
 Ролен, Оливье (род. 1947) — французский писатель.
 Ролен, Феликс-Виктор (Raulin, род. 1815) — французский геолог.